

Persone
 Aleš Besta – calciatore ceco 
 Carlo Besta –  neurologo italiano
 Enrico Besta – giurista e storico italiano 
 Fabio Besta – economista e docente italiano
 Pavel Besta – calciatore ceco 
 Robert Besta – attore e regista tedesco

Altro
 Palazzo Besta – dimora rinascimentale di Teglio, in provincia di Sondrio